Plateada puede referirse a:
El nombre común de la planta Mesembryanthemum crystallinum.
El nombre común de la planta Argentina anserina.